Шесть кораблей Королевского флота назывались HMS Yarmouth, в честь города и порта Грейт-Ярмут:
 HMS Yarmouth — 50-пушечный корабль; спущен на воду в 1653; разобран в 1680.
 HMS Yarmouth — 70-пушечный корабль 3 ранга спущен на воду в 1695. перестроен в 1709; превращен в блокшив в 1740; продан в 1769.
 HMS Yarmouth — 64-пушечный корабль 3 ранга спущен на воду в 1745. Сражался при Куддалоре, Негапатаме и Пондишерри; позже участвовал в Американской революционной войне; переделан в 60-пушечный в 1781, использовался как плавучая казарма с 1783; разобран в 1811.
 HMS Yarmouth — лихтер; спущен на воду в 1798; перестроен в 1810; передан береговой охране в 1828; продан в 1835.
 HMS Yarmouth — лёгкий крейсер типа Town; спущен на воду в 1911; продан в 1929.
 HMS Yarmouth — фрегат типа Rothesay; спущен на воду в 1959; единственный из участвовавших в Фолклендской войне вернулся без повреждений; потоплен в качестве мишени в 1987.